Ambatomena – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Antsirabe II, regione di Vakinankaratra
 Ambatomena – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Manjakandriana, regione di Analamanga